W Rumunii
 Chilia – wieś w okręgu Aluta, w gminie Făgețelu
 Chilia – wieś w okręgu Neamț, w gminie Bârgăuani
 Chilia – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Homoroade